

Patronyme 

 Bruno Erhard Abegg (1803-1848), homme d'État prussien ;
 Jemina Pearl Abegg (née en 1987), nom de naissance de la chanteuse américaine Jemina Pearl ;
  (né en 1954), guitariste, compositeur, réalisateur et directeur de la photographie américain ;
 Johann Friedrich Abegg (1765-1840), théologien allemand ;
 Julius Friedrich Heinrich Abegg (1796-1868), criminaliste allemand ;
 Lily Abegg, journaliste et écrivaine suisse ;
  (née en 1987), joueuse de football américaine ;
 Richard Abegg (1869-1910), chimiste allemand ;
 Wilhelm Abegg (1976-1951), homme politique allemand opposé au nazisme.

Voir aussi 
 Variations sur le nom « Abegg », pièce pour piano composée par Robert Schumann en 1829-1830